La palabra molar puede referirse a:
 En anatomía, los dientes de tipo molar o muela; también se utiliza molar para todo lo referente a ellas.
 En química, a la unidad de sustancia mol, o a la concentración molar.
 Masa molar.
 Volumen molar.
 Fracción molar.
 Conductividad molar.
 En genealogía, a la familia Molar.
 En geografía, a las localidades de